Соревнования в беге на 100 метров с барьерами у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Квалификационные забеги

Забег 1 

 Рахмату Драме была дисквалифицирована за фальстарт.

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5 

 Екатерина Поплавская упала и заступила на чужую дорожку.

Забег 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Бег с барьерами на Олимпийских играх